Wiesenburg/Mark är en kommun och ort i östra Tyskland, belägen i Landkreis Potsdam-Mittelmark i förbundslandet Brandenburg, 87 km sydväst om Berlin.  Kommunen bildades med sina nuvarande gränser 2001, då 14 mindre kommuner slogs ihop.

Befolkning

Detaljerade källor anges i Wikimedia Commons..

Källor

Noter 

Kommuner och städer i Landkreis Potsdam-Mittelmark